Роево:

 Роево — село, Каменнопотоковский сельский совет, Кременчугский район, Полтавская область, Украина.
 Роево — сельская гмина (волость) в Польше, входит в Иновроцлавский повят, Куявско-Поморское воеводство.